Ерика (немачки оригинални назив Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein) је марш-песма Трећег рајха. Марш је компоновао Хермс Нил тридесетих година ХХ века за Вафен-СС, али је марш почео користити Вермахт (Вермахт Хер, Копнена војска Трећег рајха) и у мањој мери и Кригсмарина (Морнарица Трећег рајха). Тема песме је цвет ерика.

Текст

Референце 

Немачке песме